São Tomé - apóstolo cristão também conhecido como Dídimo
 Dídimo Calcêntero - gramático grego de Alexandria
 Ário Dídimo - filósofo estoico de Alexandria
 Dídimo (prefeitiano) - prefeitiano romano do 
 Dídimo, o Cego - teólogo copta do 
 Dídimo de Antioquia - gramático romano do 
 Dídimo (parente de Honório) - general romano do começo do 
 Dídimo (escolástico) - escolástico bizantino do 
 Dídimo (filho de Timóteo) - prefeitiano bizantino do 
 Dídimo (vigário) - vigário bizantino do 
 Dídimo (cartulário) - cartulário bizantino de meados do  ou VII

Desambiguação